Il singolare del torneo di tennis Astana Womens 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ljudmyla Kičenok che ha battuto in finale Lisa Whybourn 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (secondo turno)
 Iryna Burjačok (semifinali)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Tadeja Majerič (quarti di finale)

 Sofia Shapatava (primo turno)
 Pemra Özgen (primo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Polina Pekhova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2012